Попереднього року чемпіонат виграли Бетані Маттек-Сендс та Джеймі Маррей. Вони захистили титул, здолавши в фіналі пару Чжань Хаоцін /  Майкл Вінус, 6-2, 6-3

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання на джерела

Зовнішні посилання
 Main Draw 

Відкритий чемпіонат США з тенісу
2019 у тенісі
Тур WTA 2019
2019 в американському спорті